Culture Shock, een Britse punkband
 Culture Shock, een aflevering van Spongebob SquarePants